Прадін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Прадін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Прадін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Прадін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот